Constantine har flere betydninger:

Stednavne 
 Constantine, Algeriet
 Constantine (provins)
 Constantine, Cornwall
 Constantine, Michigan

Andet 
 Constantine (film) fra 2005
 Constantine (tv-serie) fra 2014

Se også 
 Konstantin